Donnie Wahlberg 
Donnie Darko 
Donnie Brasco 
Donnie McClurkin 
Donnie Hamzik 
Donnie Yen
Donnie Tonel 
Donnie Steele 
Donnie Moore 
Donnie Walsh 
Donnie Shell 
Desambiguação